Davidovac je lahko:
 Davidovac, Kladovo (Srbija)
 Davidovac, Paraćin (Srbija)
 Davidovac, Svrljig (Srbija)
 Davidovac, Vranje (Srbija)